Vrbanja, općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji

BiH
 Vrbanja (rijeka u BiH), rijeka u BiH, najveća pritoka Vrbasa
 Vrbanja (Bugojno, BiH), naselje kod Bugojna, BiH
 Vrbanja (Hadžići, BiH), naselje kod Hadžića, BiH